Борівська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Борівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Борівська сільська рада — Рівненська область, Зарічненський район
 Борівська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район
 Борівська сільська рада — Харківська область, Зміївський район
 Борівська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район